Жак де Люксембург-Линьи (; 1426 — 20 августа 1487, Мант-ла-Жоли) — сеньор де Ришбур, бургундский и французский военачальник.

Сын Пьера де Люксембурга, графа де Сен-Поль, и Маргариты де Бо.

Находился на службе герцогов Бургундских. Пожалован в рыцари после битвы при Гавере 23 июля 1453. Был приближенным Карла Смелого, который в 1468 принял его в число рыцарей ордена Золотого руна. Во время Бургундской войны в 1475 был взят в плен французами в бою под Аррасом. По словам Филиппа де Коммина, содержался в плену в тяжелых ножных кандалах, введенных в употребление Людовиком XI, и в шутку названных «королевскими дочками».

По просьбе брата, коннетабля Луи де Люксембурга, был освобожден и участвовал в переговорах коннетабля к королём. Произвел на Людовика впечатление своими прямыми и разумными ответами и был принят на службу, став советником и камергером. Командовал французскими войсками, был принят в орден Святого Михаила.

За переход на сторону Франции Максимилиан Габсбург в 1481 исключил его из ордена Золотого руна.

Семья 

Жена (1464): Изабелла де Рубе (1433/1434—1502), дочь Пьера, сеньора де Рубе, и Маргариты де Гистель

Дети:

 Франсуа де Люксембург 
 Шарль де Люксембург (ум. в юности)
 Изабелла де Люксембург (ум. после 1502), дама де Ришбур. Муж (1495): Жан де Мелён (ум. 1502), сеньор д'Антуан и д'Эпинуа
 Иоланда де Люксембург (ум. 1534), дама де Рубе. Муж (1494): Никола де Вершен, барон де Вершен и де Сезуан (ум. 1513)
 Луиза де Люксембург (ум. 1518). Муж 1): Ян ван Гистель, сеньор ван Дудзеле (ум. 1506); 2) Антуан де Крой, сеньор де Сампи (ум. 1546)

Литература 

 Les chevaliers de l'ordre de la Toison d'or au XVe siècle. Notices bio-bibliographiques. — Frankfurt: Verlag Peter Lang, 2000. — ISBN 3-631-36017-7
 Коммин Ф. де. Мемуары. — М.: Наука, 1986.

Дом Люксембург-Линьи